Genengsari (Kemusu)
 Genengsari (Polokarto)
 Genengsari (Toroh)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing